Saint-Denis-lès-Bourg é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Denis-lès-Bourg apresentava uma população de 4 967 habitantes, distribuídos por 2 084 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain